Конопко () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конопко, Бартош (род. 1988) — польский шорт-трекист, участник зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Конопко, Юлиан Владиславович (1888—1938) — участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец.

См. также 
 Конопка